Михаи́л Чумако́в:
 Чумаков, Михаил Дмитриевич (1921—1989) — советский композитор, хормейстер и баянист.
 Чумаков, Михаил Иванович (1884—1957) — советский военачальник, генерал-майор, лауреат Сталинской премии.
 Чумаков, Михаил Петрович (1909—1993) — советский вирусолог.